Le terme Tongrien peut faire référence :
 aux Tongriens ou Tongres, peuple belge,
 au Tongrien, subdivision stratigraphique équivalente au Priabonien.